Миланович ( / , ) — южнославянская фамилия. Известные носители:
 Миланович, Борис Майкл Шошо (более известен как Брэд Декстер; 1917—2002) — американский киноактёр и кинопродюсер.
 Миланович, Бранко (род. 1953) — сербско-американский экономист.
 Миланович, Зоран (род. 1966) — хорватский политик левоцентристской ориентации, президент Хорватии.